Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями, и условиями жизни.

Также романтика может восприниматься как образ жизни, который отличается оптимизмом, альтруизмом, положительными эмоциями, высокими чувствами, возвышенным отношением к человеку и исповеданием ценностей. Противопоставляются «серым будням», материальным ценностям, в том числе прагматизму, а также политической деятельности и другим «серьёзным занятиям». Романтика связана с рассмотрением ситуаций с точки зрения идеальных взаимоотношений.

Романтика может быть охарактеризована душевным подъёмом, присутствием в суждениях и поступках лирических и драматических мотивов. Романтика или романтичные отношения возникают, как правило, лишь в некоторых ситуациях, когда влияние внешнего мира в сознании людей нивелируется, а на первый план выходят их отношения между собой, возникает влечение друг к другу.

Понятие романтики возникло в Англии в середине XVII века. Вначале характеризовало народную поэзию, наполненную лирическими мотивами и противопоставлявшуюся образовательной поэзии на латинском языке. Впоследствии сформировались своеобразные научно-философские школы, которые по-разному трактовали романтику. Так, Йенский кружок романтиков, возглавляемый братьями Шлегелями, характеризовал романтику как «нечто мечтательное, экзальтированное, нереальное». В своих исследованиях внутреннего мира человека Шлегели и прочие философы стремились отойти от естественнонаучной точки зрения на мир, поскольку феномен романтики исчезает при таком взгляде на человека.

См. также 

 Романтическая любовь
 Платоническая любовь
 Нежность
 Благоговение

Примечания 

Понятия этики
Любовь